Asbury Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Asbury Park, im Monmouth County,  New Jersey
 Asbury Park (Alabama), im Jefferson County
 Asbury Park (Florida), im Hillsborough County
 Asbury Park (Ohio), im Ashtabula County